Ел Сенсо има више значења:

 Ел Сенсо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сенсо (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику